Todos Santos Cuchumatanes kan syfta på:

Guatemala 

 Municipio de Todos Santos Cuchumatán, kommun, Departamento de Huehuetenango, 
 Todos Santos Cuchumatán, kommunhuvudort, Departamento de Huehuetenango,